Auenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Auenhof (Deggenhausertal), Wohnplatz in der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Auenhof, bis 1936 Purpesseln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, nach 1946: Parkowoje, jetzt Podduby, Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
Siehe auch:
Auhof